O Lapaloma é uma clube multiesportes da ilha de Santiago de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e atletismo.

Lapaloma foi mais um dos clubes desportivos fundado por Vava Duarte ao qual se atribui o nome ao actual gimnodesportivo Vava Duarte na cidade da Praia da Ilha de Santiago.

Futebol

Classificações 
2013/14: Liga de Santiago (Zona Sul) - Segunda Divisão

Eugénio Lima
2014/15: Liga de Santiago (Zona Sul) - Segunda Divisão
2015/16: Liga de Santiago (Zona Sul) - Primeira Divisão

Clubes de futebol de Cabo Verde
Desporto na Praia (Cabo Verde)
Liga Insular de Santiago (Zona Sul)